Feings (Loir-et-Cher)
Feings (Orne)

Desambiguações de topônimos